Blata je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Saborsko, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 50 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji